Die 26. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 4. bis zum 12. Dezember 2004 in Lahore statt. Spanien gewann zum ersten Mal. Olympiasieger Australien boykottierte das Turnier.

Teilnehmer 
  (Dritter der Weltmeisterschaft 2002, Titelverteidiger)
  (Weltmeister 2002)
  (Gastgeber, Fünfter der Weltmeisterschaft 2002)
  
  (Sieger der Champions Challenge 2003)
  (Sechster Olympia 2004)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2004
Hockey 2004
Sportveranstaltung in Lahore
Hockeywettbewerb in Pakistan